La Coupe de Géorgie de football (en ) est une compétition de football à élimination directe organisée par la Fédération géorgienne de football (GFF). Elle est créée sous sa forme actuelle en 1990 à la suite de l'indépendance de la Géorgie de l'Union soviétique, succédant à la compétition similaire organisée du temps de la RSS de Géorgie.

Histoire

Palmarès

Bilan par club

Notes et références 

Compétition de football en Géorgie
Georgie